Gömörpéterfala (szk. Petrovce), Szlovákia, Besztercebányai kerület, Rimaszombati járás
Kispéterfalva, Románia, Szeben megye
Magyarpéterfalva, Románia, Fehér megye
Péterfalva (rom. Petreşti, korábban Peterfalău), Románia, Fehér megye
Péterlak (szk. Petrova Ves), Szlovákia, Nagyszombati kerület, Szakolcai járás
Szentpéterfalva (rom. Sânpetru), Románia, Hunyad megye
Szentpéterfalva (rom. Bozna), Románia, Szilágy megye
Tiszapéterfalva (ukr. Pijterfolvo), Ukrajna, Nagyszőlősi járás

Hagyomány szerint:
Farkaslaka (rom. Lupeni), Románia, Hargita megye